Бактон () — английская фамилия, и топоним.

Известные носители 
  (1818—1905) — английский энтомолог.
  (род. 1961) — английский игрок в регби.
  (1350—1414) — английский политик.
  (1922—1995) — английский профсоюзный деятель.
  (1858—1933) — англиканский архидиакон.
  (1806—1869) — английский архитектор.
  (1829—1918) — англиканский священник.
  (1896—1978) — английский политик-консерватор.

Топонимы 
  — деревня в Восточном райдинге Йоркшира, Англия.
  — деревня в округе Бактон и Коксалл, Англия.
  — деревня в Нортумберленде, Англия.
  — средневековый замок в Большом Манчестере, Англия.

Выдуманные персонажи 
 Чарли Бактон — персонаж австралийской мыльной оперы «Дома и в пути» .
 Руби Бактон — персонаж австралийской мыльной оперы «Дома и в пути» .